Суперкубок Туреччини з футболу 1990 — 25-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 травня 1990 року між чемпіоном і володарем кубка Туреччини «Бешикташом» та віце-чемпіоном Туреччини «Фенербахче».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1990
Туреччина
1990 у турецькому спорті